Fodor László (?–1710) kuruc brigadéros
 Fodor László 19. századi magyar orvos
 Fodor László (1855–1924) matematikus, pedagógus
 Fodor László  (1898 – kb. 1978) magyar író, színpadi szerző, forgatókönyvíró
 Fodor László (1918–?) állatorvos
 Fodor László (1928–2009) romániai magyar történész
 Fodor László (1931–2015) újságíró, a Népszava főszerkesztője (1982), országgyűlési képviselő (1985–1990)
 Fodor László (1946) régész - muzeológus az egri Vármúzeum nyugalmazott osztályvezető régésze
 Fodor László (1955) állatorvos
 Fodor László (1969) Kossuth-díjas dzsesszzenész, zenepedagógus
hasonló nevűek
 Fodor László György (1957) állatorvos

Jegyzetek